Dentaliida är en ordning av blötdjur. Dentaliida ingår i klassen tandsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Dentaliida 274 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Dentaliida